Název Kyjovice má více obcí:
 Kyjovice (okres Opava) – obec v okrese Opava
 Kyjovice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo